Лизуново — деревня в Александровском муниципальном районе Владимирской области России, входит в состав Каринского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в 23 км на юго-запад от города Александрова. Ближайший город — Струнино

История 
В 1628 году крестьяне деревень: Малинникова, Лизуново и Воскресенского обратились к патриарху Иоакиму с просьбой разрешить им построить церковь в деревне Лизуново и освятить ее в честь Архистратига Михаила. Но разрешение было дано построить церковь  на прежнем месте в селе Тимофеевском. В деревне Лизуново тогда числилось 45 дворов. В деревне Лизуново имелась часовня, время построения которой неизвестно. 

До революции крупная деревня в составе Ботовской волости Александровского уезда. Население (1859) — 507 чел.

С 1929 года деревня входила в состав Ново-Воскресенского сельсовета Александровского района, с 1941 года — в составе Струнинского района, с 1959 года — центр Лизуновского сельсовета, с 1965 года — в составе Александровского района, с 2005 года — в составе Каринского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
В деревне имеется детский сад, школа, амбулатория, библиотека, сельский клуб. 

12 апреля 2017 года в Лизунове открылось первое на территории Владимирской области модульное отделение почтовой связи.

Достопримечательности 
В деревне есть музей писателя Мусатова А. И. и памятник жителям, погибшим на Великой Отечественной Войне. Рядом с деревней находится родник под названием «Святой колодец», который остался после ночлега Святого Стефана Махрищского. Этот колодец нашли школьники Лизуновской школы. Данный проект занял первое место в Международном конкурсе проектов.

См. также 
Список населённых пунктов Александровского района Владимирской области

Примечания

Ссылки 
 Интернет-энциклопедия «Виртуальный город Владимир».

Населённые пункты Александровского района (Владимирская область)